Al-Qatrum, les territoires de l'ombre est un tome hors-série de la saga Amos Daragon de Bryan Perro. Il décrit les différents types de créatures habitant le monde fantastique du porteur de masques. Écrit en narrateur témoin, ce serait un certain Virak Ak Al-Qatrum (un elfe) qui aurait rédigé le manuscrit au cours de son voyage autour du monde qui aurait duré 72 ans. L'écrit serait dédié aux élèves du pseudonyme Virak (celui-ci faisant partie de « L'Académie des sciences globales et appliquées du pays d'Atrum »).

Composition du livre 
Chaque section du bouquin est dédiée à l'une des diverses créatures de l'univers d'Amos Daragon, notamment :
Les merriens
Les kelpies
Les Kannerezed-noz
Les griffons
Les minotaures
Les nagas
Les molosses hurlants
Les harpies
Le kraken
Les hommanimaux
Le basilic
L'Homme Gris
Les serpents de mer
Les nymphes
Les faunes
Les icariens
Les manticores
Les gorgones
Les centaures
Les dragons
Les bonnets-rouges
Les géants
Les korrigans
Les Slòigh (Invention de l'auteur)
Les sorcières

L'épilogue comporte une scène évoquant une dispute entre les différents dieux mythologiques et d'autres divinités de la création de Bryan Perro.

Apparence du livre 
Dans la version québécoise, le livre comporte une reliure de couleur marron. Il se veut avoir une allure ancienne.

Première de couverture 
Dans chaque coin de la première de couverture, des petits « dragons » dorés (intangibles) ont été placés. Une fausse courroie de cuir a été dessinée en travers de celle-ci, « attachée » par un sceau doré orné de deux saphirs et d'une curieuse serrure. Le titre « Amos Daragon » est surélevé, mais non le « Al-Quatrum » ni « les territoires de l'ombre ». Une petite note sur l'illustrateur est visible tout en bas de la page et la maison d'édition se trouve en dessous.

Deuxième de couverture 
La page du deuxième de couverture est vierge, mais on peut apercevoir la « bosse » que forme le « Amos Daragon » sur la première de couverture.

Troisième de couverture

Liens externes 
 Site officiel de la série Amos Daragon

Notes et références 

Roman d'Amos Daragon
Roman canadien paru en 2004